The Accused () é um filme estadunidense de 1948, do gênero drama criminal, dirigido por William Dieterle e estrelado por Loretta Young e Robert Cummings. Esta é outra das produções da unidade de Hal B. Wallis, com elogios da crítica dirigidos não só à dupla central, mas também a Wendell Corey.

Segundo Ken Wlaschin, este é um dos dez melhores filmes de Loretta Young.

Algumas fontes datam o filme de 1949, por ele ter estreado nos Estados Unidos em 14 de janeiro daquele ano.

Sinopse
Wilma Tuttle é a professora de psicologia que mata acidentalmente o estudante Bill Perry, que tentara estuprá-la. Desesperada, ela tenta fazer parecer que Bill morrera ao cair de um penhasco à beira-mar, mas acaba presa graças à tenacidade do Tenente da polícia Ted Dorgan. Enquanto aguarda o julgamento na cadeia, Wilma se apaixona pelo seu advogado Warren Ford, que, por coincidência, também era o tutor de Bill.

Elenco

Bibliografia
 EAMES, John Douglas, The Paramount Story, Londres: Octopus Books, 1985

Ver também 
Filmes de 1948 da Paramount Pictures

Filmes dos Estados Unidos de 1948
Filmes em língua inglesa da década de 1940
Filmes da Paramount Pictures
Filmes dirigidos por William Dieterle
Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes de drama criminal
Filmes com trilha sonora de Victor Young